Mukai peut faire référence à :

Patronyme 
 Shōgen Mukai (向井将監) (1582-1641), un amiral de la flotte japonaise ;
 Masaru Mukai (向井優) (1949-), un astronome japonais ;
 Chiaki Mukai (向井 千秋) (1952-), la première spationaute japonaise ;
 Natsumi Mukai (夏生 迎), une mangaka ;
 Hiroshi "Chocoball" Mukai (チョコボール向井) (1966-), un acteur de films pornographiques et catcheur japonais ;
 Shigeru Mukai (向井 茂) (1953-), mathématicien japonais.

Personnages de fiction 
 Mukai (ムカイ ou 無界), un personnage fictif de la série de jeux vidéo The King of Fighters.

Autres 
 Transformée de Fourier-Mukai, une notion de géométrie algébrique.